kxu – codice ISO 639-3 della lingua kui (India)